Pojem kalota (z italského  – víko) označuje různé věci, jejichž společným znakem může být kulovitý či polokulovitý tvar (nebo i tvar kotouče):

 v architektuře kupoli ve tvaru vrchlíku, tedy klenuté části povrchu úseče rotačního tělesa (koule, elipsoidu)
 ve stavebnictví přístropní část klenby tunelu raženou po vyražení spodní a stropní štoly
 v akustické technice klenutou část reproduktorové membrány
 ve 12. a 13. století přilba s vysokým polokulovitým zvonem, od 17. století část kyrysnické výzbroje
 ve sfragistice druh kulového otočného pečetidla, obvyklého od 17. století
 v technice kotoučovitý kovový polotovar pro lisování (zejména pro protisměrné protlačování)
 v geografii je Severní Kalota název pro část Skandinávie ležící severně od polárního kruhu

Reference